Мордин - фамилия:

 Мордин, Василий Александрович (1918—1949) — Герой Советского Союза.
 Мордин, Павел Васильевич (1864—1925) — русский купец, золотопромышленник.

См. также 
 Мордино
 Мординов